Toponímia:
 La Serna (Palència), municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 La Serna (Valderredible), nucli de població del municipi de Valderredible (Cantàbria, Espanya)
 La Serna del Monte, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Biografies:
 Assumpta Serna (Barcelona, 1957), actriu i professora d'interpretació
 Juana Serna Masiá (Albacete, 1945), política valenciana d'origen castellà
 Manuel de La Serna y Hernández Pinzón (Lebrija, Andalusia, 1804 - Sevilla, 1878), militar 
 Maria del Mar Serna Calvo (Aguilar de Campoo, Palència, 1955), consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya (2006 -2010)
 Ricardo Serna Orozco (1964), futbolista sevillà que ocupava la posició de defensa